Grañón – comune spagnolo
 Granon – frazione di Ayas